Dirección General de Seguridad puede estar haciendo referencia a:

Dirección General de Seguridad, antiguo organismo estatal español responsable del Orden público.
Dirección General de Seguridad (Líbano), el servicio de inteligencia civil que opera Siria.
Dirección General de Seguridad (Portugal), antiguo organismo de seguridad portugués.
Dirección General de Seguridad (Siria), el servicio de inteligencia civil que opera Siria.
Dirección General de Seguridad (Turquía), la fuerza estatal de policía que opera en Turquía.
Dirección General de Seguridad Exterior, la agencia de inteligencia exterior francesa.
Dirección General de Seguridad Nacional, organismo oficial marroquí.
Dirección General de Seguridad Pública, organismo federal de México.